Beaufort Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Beaufort Historic District (Beaufort, North Carolina), NRHP-ID: 74001331
 Beaufort Historic District (Beaufort, South Carolina), NRHP-ID: 69000159